Argentera ima više značenja:
 Argentera, Cuneo
 Argentera, Torino
 Argentera, Varese